Чепу́рина — фамилия, женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Чепурина, Светлана Николаевна (род. 1984) — украинская дзюдоистка, МСМК. См. также